Presles (Isère)
Presles (Calvados)

Aiseau-Presles
Presles-et-Boves
Presles-et-Thierny
Presles-en-Brie

Ou ainda:
Presle

Desambiguações de topônimos